

Događaji 
 Počinje pobuna robova na čelu s gladijatorom Spartakom, koja traje do 71. pr. Kr.

Rođenja

Smrti